

Pessoas
Donovan McNabb
Robert Francis Ross McNabb

Localidades
McNabb (Illinois)

Desambiguações de sobrenomes